Провинция Паленсия () входит в автономное сообщество Кастилия-Леон и включает в себя 191 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Паленсии также объединены в четыре комарки: Монтанья-Палентина, Тьерра-де-Кампос, Парамос-Вальес и Эль-Серрато-Палентино.

Провинция Паленсия занимает площадь в  км² и имеет население в  житель (2020). Столица провинции — город Паленсия, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Паленсии — Сервера-де-Писуэрга (323,21 км²), а самый маленький — Муда (6,81 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Паленсия, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Паленсия указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абарка-де-Кампос
 2 — Абиа-де-лас-Торрес
 3 — Агилар-де-Кампоо
 4 — Алар-дель-Рей
 5 — Альба-де-Серрато
 6 — Амаюэлас-де-Арриба
 7 — Ампудиа
 8 — Амуско
 9 — Антигуэдад
 10 — Арконада
 11 — Астудильо
 12 — Аутилья-дель-Пино
 13 — Аутильо-де-Кампос
 14 — Аюэла
 15 — Бальтанас
 16 — Бакерин-де-Кампос
 17 — Барсена-де-Кампос
 18 — Барруэло-де-Сантульян
 19 — Басконес-де-Охеда
 20 — Бесерриль-де-Кампос
 21 — Бельмонте-де-Кампос
 22 — Берсосилья
 23 — Боада-де-Кампос
 24 — Боадилья-де-Риосеко
 25 — Боадилья-дель-Камино
 26 — Браньосера
 27 — Буэнависта-де-Вальдавиа
 28 — Бустильо-де-ла-Вега
 29 — Бустильо-дель-Парамо-де-Каррион
 30 — Калаорра-де-Боэдо
 31 — Кальсада-де-лос-Молинос
 32 — Капильяс
 33 — Карденьоса-де-Вольпехера
 34 — Кастиль-де-Вела
 35 — Кастрехон-де-ла-Пенья
 36 — Кастрильо-де-Дон-Хуан
 37 — Кастрильо-де-Оньело
 38 — Кастрильо-де-Вильявега
 39 — Кастромочо
 40 — Серватос-де-ла-Куэса
 41 — Сервера-де-Писуэрга
 42 — Севико-де-ла-Торре
 43 — Севико-Наверо
 44 — Сиснерос
 45 — Кобос-де-Серрато
 46 — Кольясос-де-Боэдо
 47 — Конгосто-де-Вальдавиа
 48 — Кордовилья-ла-Реаль
 49 — Кубильяс-де-Серрато
 50 — Деэса-де-Монтехо
 51 — Деэса-де-Романос
 52 — Дуэньяс
 53 — Эспиноса-де-Серрато
 54 — Эспиноса-де-Вильягонсало
 55 — Фречилья
 56 — Фресно-дель-Рио
 57 — Фромиста
 58 — Фуэнтес-де-Нава
 59 — Фуэнтес-де-Вальдеперо
 60 — Грихота
 61 — Гвардо
 62 — Гваса-де-Кампос
 63 — Эрмедес-де-Серрато
 64 — Эррера-де-Писуэрга
 65 — Эррера-де-Вальдеканьяс
 66 — Онториа-де-Серрато
 67 — Орнильос-де-Серрато
 68 — Усильос
 69 — Итеро-де-ла-Вега
 70 — Ла-Перниа
 71 — Ла-Пуэбла-де-Вальдавиа
 72 — Ла-Серна
 73 — Ла-Вид-де-Охеда
 74 — Лагартос
 75 — Лантадилья
 76 — Ледигос
 77 — Лома-де-Усьеса
 78 — Ломас
 79 — Магас-де-Писуэрга
 80 — Манкильос
 81 — Мантинос
 82 — Марсилья-де-Кампос
 83 — Масарьегос
 84 — Масуэкос-де-Вальдехинате
 85 — Мельгар-де-Юсо
 86 — Менесес-де-Кампос
 87 — Мисьесес-де-Охеда
 88 — Монсон-де-Кампос
 89 — Моратинос
 90 — Муда
 91 — Ногаль-де-лас-Уэртас
 92 — Олеа-де-Боэдо
 93 — Ольмос-де-Охеда
 94 — Осорнильо
 95 — Осорно-ла-Майор
 96 — Паленсия
 97 — Паленсуэла
 98 — Парамо-де-Боэдо
 99 — Паредес-де-Нава
 100 — Пайо-де-Охеда
 101 — Педраса-де-Кампос
 102 — Педроса-де-ла-Вега
 103 — Пералес
 104 — Пино-дель-Рио
 105 — Пиния-де-Кампос
 106 — Побласион-де-Арройо
 107 — Побласион-де-Кампос
 108 — Побласион-де-Серрато
 109 — Полентинос
 110 — Помар-де-Вальдивиа
 111 — Поса-де-ла-Вега
 112 — Посо-де-Урама
 113 — Праданос-де-Охеда
 114 — Кинтана-дель-Пуэнте
 115 — Кинтанилья-де-Онсония
 116 — Рейносо-де-Серрато
 117 — Ренедо-де-ла-Вега
 118 — Рекена-де-Кампос
 119 — Респенда-де-ла-Пенья
 120 — Ревенга-де-Кампос
 121 — Ревилья-де-Кольясос
 122 — Рибас-де-Кампос
 123 — Риберос-де-ла-Куэса
 124 — Сальданья
 125 — Салинас-де-Писуэрга
 126 — Сан-Себриан-де-Кампос
 127 — Сан-Себриан-де-Муда
 128 — Сан-Кристобаль-де-Боэдо
 129 — Сан-Мамес-де-Кампос
 130 — Сан-Роман-де-ла-Куба
 131 — Санта-Сесилиа-дель-Алькор
 132 — Санта-Крус-де-Боэдо
 133 — Сантервас-де-ла-Вега
 134 — Сантибаньес-де-Экла
 135 — Сантибаньес-де-ла-Пенья
 136 — Сантойо
 137 — Сото-де-Серрато
 138 — Сотобаньядо-и-Приорато
 139 — Табанера-де-Серрато
 140 — Табанера-де-Вальдавиа
 141 — Тамара-де-Кампос
 142 — Тарьего-де-Серрато
 143 — Торкемада
 144 — Торремормохон
 145 — Триольо
 146 — Вальбуэна-де-Писуэрга
 147 — Вальде-Усьеса
 148 — Вальдеольмильос
 149 — Вальдеррабано
 150 — Валье-де-Серрато
 151 — Валье-дель-Ретортильо
 152 — Велилья-дель-Рио-Каррион
 153 — Вента-де-Баньос
 154 — Вертавильо
 155 — Вильябаста-де-Вальдавиа
 156 — Вильясидалер
 157 — Вильяконансио
 158 — Вильяда
 159 — Вильяэлес-де-Вальдавиа
 160 — Вильяан
 161 — Вильяеррерос
 162 — Вильялако
 163 — Вильяльба-де-Гвардо
 164 — Вильялькасар-де-Сирга
 165 — Вильялькон
 166 — Вильялобон
 167 — Вильялуэнга-де-ла-Вега
 168 — Вильямартин-де-Кампос
 169 — Вильямедиана
 170 — Вильямерьель
 171 — Вильяморонта
 172 — Вильямуэра-де-ла-Куэса
 173 — Вильямурьель-де-Серрато
 174 — Вильянуэва-дель-Ребольяр
 175 — Вильянуньо-де-Вальдавиа
 176 — Вильяпроведо
 177 — Вильярментеро-де-Кампос
 178 — Вильяррабе
 179 — Вильяррамьель
 180 — Вильясаррасино
 181 — Вильясила-де-Вальдавиа
 182 — Вильятурде
 183 — Вильяумбралес
 184 — Вильявиудас
 185 — Вильериас-де-Кампос
 186 — Вильодре
 187 — Вильодриго
 188 — Вильольдо
 189 — Вильота-дель-Парамо
 190 — Вильовьеко
 191 — Каррион-де-лос-Кондес

Примечания

Ссылки 

 
 

Паленсия
Паленсия